Верблюжья моча — жидкий продукт метаболизма верблюдов. Моча верблюдов использовалась на Аравийском полуострове в лечебных целях на протяжении веков, что является частью исламской медицины.

История в исламской медицине 
Согласно традиции медицины в исламе, Мухаммад заповедал использование мочи верблюда некоторым больным асцитом «до тех пор, пока они не станут здоровыми». Также в хадисах сказано:

Некоторые люди из Урайны прибыли в Аль-Медину, они болели из-за климата. Поэтому, Посланник Аллаха отправил к ним верблюдов из закята. Он сказал им: «Пейте их молоко и мочу». Но они убили пастуха верблюдов, которого также послал Посланник Аллаха. Они угнали верблюдов и отступили от ислама. Итак, Пророк пришел к ним, отрезал им руки и ноги с противоположных сторон, заклеймил им глаза и бросил их в Аль-Харра. Анас сказал: «Я видел, как один из них вспахивал землю своим ртом, пока не умер».

Абу Юсуф, ученик Абу Ханифы, сказал, что нет ничего плохого в использовании верблюжьей мочи для лечения. Однако, по словам Абу Ханифы, употребление верблюжьей мочи не рекомендуется.

Насчет этого хадиса также есть несколько прояснений.

«Посланник Аллах, мир ему и благословение Аллаха, выколол их глаза только потому, что они выкололи глаза пастухов»

Воистину, те, которые сражаются против Аллаха и Его Посланника и стремятся сотворить на земле нечестие, в воздаяние должны быть убиты или распяты, или у них должны быть отсечены накрест руки и ноги, или они должны быть изгнаны из страны. Это будет для них позором в этом мире, а в Последней жизни для них уготованы великие мучения

Применение и эффект 
В Йемене пьют и используют мочу для лечения болезней, хоть это и широко осуждается. В некоторых салонах его используют для лечения выпадения волос. Цена на верблюжью мочу девственного верблюда составляет двадцать долларов за литр, пастухи заявляют, что она обладает целебными свойствами. Его традиционно смешивают с молоком.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что верблюды являются источником коронавируса, связанного с ближневосточным респираторным синдромом, и призвала людей, страдающих диабетом, почечной недостаточностью, хроническими заболеваниями легких, а также людей с ослабленным иммунитетом, подвергать высокому риску тяжелого заболевания от Инфекция MERS-CoV», чтобы избежать контакта с верблюдами, употребления сырого верблюжьего молока или верблюжьей мочи или употребления в пищу неправильно приготовленного мяса..Так же ВОЗ заявила что моча верблюда является смертельно опасной.

Примечания 

Верблюды
Альтернативная медицина
Моча